Галльера () — итальянская фамилия и топоним

Известные носители 
 Галльера, Альчео (1910—1996) — итальянский дирижёр и композитор.
 Галльера, Арнальдо (1871—1934) — итальянский композитор и органист.

Топоним 
 Галльера − коммуна в Италии
 Галльера-Венета − коммуна в Италии